Mario Vilella Martínez era il detentore del torneo, ma ha scelto di partecipare al concomitante torneo di Todi.

In finale Stan Wawrinka ha sconfitto Aslan Karacev con il punteggio di 7-62, 6-4.

Teste di serie 

  Stan Wawrinka (campione)
  Jiří Veselý (secondo turno)
  Pierre-Hugues Herbert (semifinale)
  Philipp Kohlschreiber (terzo turno, ritirato)
  Jozef Kovalík (terzo turno)
  Sumit Nagal (quarti di finale)
  Henri Laaksonen (quarti di finale)
  Il'ja Ivaška (secondo turno)

  Blaž Rola (secondo turno)
  Yannick Maden (terzo turno)
  Kimmer Coppejans (secondo turno)
  Martin Kližan (secondo turno)
  Arthur Rinderknech (secondo turno)
  Ernests Gulbis (terzo turno)
  Sebastian Ofner (secondo turno)
  Steven Diez (secondo turno)

Qualificati 

  Petr Nouza (primo turno)

  Jan Šátral (secondo turno)

Wildcard 

  Jonáš Forejtek (secondo turno)
  Jiří Lehečka (secondo turno)
  Andrew Paulson (secondo turno)

  Michael Vrbenský (semifinale)
  Stan Wawrinka (campione)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 Tabellone principale

I. ČLTK Prague Open 2020